Pfaffenzell ist der Ortsname von

 Pfaffenzell (Affing), Ortsteil der Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Pfaffenzell (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Pfaffenzeller